Katharina – forma tedesca e scandinava del nome proprio di persona Caterina
Katharina – genere di molluschi chitoni della famiglia Mopaliidae
320 Katharina – asteroide della fascia principale